Wilhelm von Poschinger ist der Name von

 Wilhelm von Poschinger (Kaufmann) (1839–1895), bayerischer Kaufmann und Gutsbesitzer
 Wilhelm von Poschinger (Offizier) (1864–1921), bayerischer Generalmajor